Национальный парк Арагуа́я () создан по распоряжению президента Жуселину Кубичек ди Оливейра 31 декабря 1959 года и расположен на севере Бразилии в штате Гояс, ныне относится к штату Токантинс. Территория парка занимает пространство в пределах координат 09º51’—11º11’ ю. ш. и 49º57’—50º27’ з. д.

География 
Первоначально парк Арагуая занимал всю площадь острова Бананал в 2 млн. га. К настоящему времени после некоторых изменений границ парка он занимает лишь небольшую часть территории в северной части острова, что составляет 180 056 га (1800,56 км²) в полном пользовании парка, а с учётом территории в совместном пользовании— 5623 км².

История 
 17 декабря 1959 года — распоряжением № 2370 Гоясу передаётся Бананал для создания национального парка Арагуая.
 31 декабря 1959 — президент Жуселину Кубичек ди Оливейра создаёт национальный парк Арагуая.
 1 марта 1973 года — президент Emílio Garrastazu Médici издаёт указ № 71879 об отведении парку лишь одной третьей части острова, находящейся в северной оконечности.
 24 июня 1980 года — президент João Batista Figueiredo указом № 84444 отводит национальному парку Арагуая площадь в 557714 га в северной части острова Бананал.
 18 апреля 2006 года — президент Луис Инасиу Лула да Силва своим указом передал часть территорий парка индейцам Javaés, уменьшив тем самым площадь Арагуая до 180 056 га.

Экология 
Парк занимает северную оконечность острова Бананал на юго-западе штата Токантинс и включает в себя части муниципалитетов Пиун и Лагоа-да-Конфузан. Национальный парк Арагуая расположен в зоне, где сходятся экорегионы лесов Амазонки с ландшафтами Серрадо и Пантанал, и на данной территории обитают животные, входящие в эти 3 биома, а также чрезвычайно разнообразный растительный мир с различными редкой красоты природными пейзажами. Основной целью этого национального парка является не привлечение туристов и посетителей, а проведение работ по сохранению большого разнообразия биологического разнообразия, имеющегося здесь сегодня.

В настоящее время национальный парк Арагуая находится в ведении института Чико Мендеса по сохранению биоразнообразия, местный филял учреждения расположен в Пиуне, штат Токантинс.

Фауна 
На территории национального парка насчитывается множество млекопитающих: болотный олень, пекариевые, капибара, гигантский муравьед, гривистый волк, ягуар, бразильская выдра и броненосец. В водах парка обитают амазонский и белый дельфины. Из птиц широко распространены большой тукан, обыкновенный нанду, американская змеешейка и др.

Примечания

См. также 
 Список национальных парков Бразилии

Ссылки 
  
 Спутниковое фото с сайта Google 

Национальные парки Бразилии
География Токантинса